Kuannit bezeichnet:
 Kuannit, Ort im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuannit (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuannit (Bucht, Qanngui), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuannit (Bucht, Tuttotooq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuannit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuannit (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kuannit (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuannit (Insel) (Kvaneø), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland